Passo das Tropas é uma unidade residencial localizada no distrito dos Sede, em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul.

História 
<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner " style="width:150px;">

<div class="thumbcaption clear">Localização  do Passo das Tropas no município de Santa Maria. Em vermelho o distrito dos Pains.</small></div>
</div></div>

Assim como em várias outras unidades residenciais de Santa Maria, o Passo das Tropas é conhecido como "Bairro Passo das Tropas", que oficialmente falando é um equivoco, pois embora tenha sido anexado ao distrito dos Sede, o Passo das Tropas situa-se agora numa área sem definição de bairro. 

Passo das Tropas possui equipamentos urbanos e crescente especulação imobiliária e esse foi um dos motivos pelo qual foi anexado ao 1º distrito. Localidades situadas fora do distrito da Sede não podem receber loteamentos públicos, por exemplo.

A unidade residencial localiza-se a 10,5 km da Praça Saldanha Marinho (via Rua do Acampamento, Avenida Nossa Senhora Medianeira, Avenida Hélvio Basso e BR-392). A Praça Saldanha Marinho é o marco zero da cidade de Santa Maria, e está localizada no bairro Centro, distrito da Sede.

O  Passo das Tropas, que tinha características basicamente rurais, passa a possuir características e equipamentos urbanos com a criação de outras unidades residenciais a partir dele: Vila Ipiranga, Vila Videira, Vila Marques, Vila Abrantes, Vila Sítio dos Paines. E o Passo das Tropas junto com essas outras unidades residenciais formam o popular, porém não-oficial, "Bairro Passo das Tropas".

A região do Passo das Tropas situava-se dentro do bairro Pains e hoje, situa-se em bairro indefinido, dentro da Sede municipal, ao sul dos bairros Lorenzi e Tomazetti, ao norte dos bairros Passo do Verde e Santa Flora, e ao leste do bairro São Valentim. Localiza-se principalmente ao longo da BR-392 e no centro geográfico do município de Santa Maria.

Ver também 
 Santa Maria (Rio Grande do Sul);
 Subdivisões de Santa Maria
 Distrito da Sede
 Distrito dos Pains;
 Bairro Pains;

Ligações externas 
  no OpenStreetMap
 

Unidades residenciais de Santa Maria (Rio Grande do Sul)